Amerikai Egyesült Államok
 Alfalfa (Alabama)
 Alfalfa (Louisiana)
 Alfalfa (Oregon)
 Alfalfa (Oklahoma)
 Alfalfa megye (Oklahoma)
 Alfalfa (Washington)
egyéb
 Takarmánylucerna (alfalfa)